Гран-прі Європи 2007 року — десятий етап чемпіонату світу 2007 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 20 по 22 липня у Німеччині на автодромі Нюрбургринг.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Феліпе Масса — 1:32.853

Кола лідирування: Феліпе Масса — 47 (8-12,14-55); Маркус Вінкельхок — 6 (2-7); Фернандо Алонсо — 5 (56-60); Кімі Ряйкконен — 1 (1); Девід Култхард — 1 (13).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 
 http://www.formula1.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 Офіційний сайт траси.
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 http://www.of1.ru/

Гран-прі Європи
Липень 2007